Суперэттан 2016 — 17-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. Сезон стартовал 2 апреля и закончился 5 ноября 2016 года. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2016
Швеция
Спорт в Швеции в 2016 году